Hutterer steht für
 eine täuferische Kirche, die auf Jakob Hutter zurückgeht, siehe Hutterer

Hutterer ist der Familienname folgender Personen:
 Carl-Franz Hutterer (* 1939), deutscher Kameramann
 Claus Jürgen Hutterer (1930–1997), ungarischer Linguist
 Heidi Hutterer (* 1959), deutsche Langstreckenläuferin
 Josef Hutterer (1919–2014), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Klaus Hutterer (1942–2018), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Rainer Hutterer (* 1948), deutscher Zoologe
 Sigrid & Marina, ein österreichisches Gesangsduo

Hutterer ist der Ortsname von:
 Hutterer (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Hutter
 Hütter
 Huter